Владимир Ильич Рыбакин (род. 10 марта 1955 года) — российский промышленный и политический деятель. Генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком» с 2009 по 2011 годы. Член партии «Единая Россия».

Президент Союза ассоциаций связистов России, член-корреспондент Академии телекоммуникаций и информатики, академик Международной академии связи, доктор телекоммуникаций. Удостоен званий «Мастер связи», «Лидер управления-97», лауреат V Всероссийского конкурса предпринимателей «Карьера-98».

Биография 
Владимир Рыбакин родился 10 марта 1955 года в с. Елховка Кошкинского района Куйбышевской области. Среднее образование получил в Куйбышеве, куда родители перевезли его в раннем возрасте.

Окончил Куйбышевский электротехнический институт связи в 1978 году по специальности «Многоканальная электрическая связь». По окончании института был распределён в посёлок Юг в Пермском районе Пермского края, где сначала работал старшим инженером, а позже стал начальником линейно-технического цеха технического узла союзных магистральных связей и телевидения.

В 1980—1982 годах прошёл службу в рядах Советской армии.

В 1984 году был назначен главным инженером, а в 1989 году избран начальником управления связи Пермской области.

В 1991—1994 годах работал начальником государственного предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» Пермской области.

С 1994 по 2002 год занимал должность генерального директора ОАО «Уралсвязьинформ» Пермской области, а с 2002 по 2004 год являлся генеральным директором межрегиональной компании связи — ОАО «Уралсвязьинформ».

В 2005 году занял должность Президента ЗАО «Национальные мультисервисные сети».

С 27 апреля 2009 года по 26 апреля 2011 года являлся генеральным директором ОАО «ВолгаТелеком».

Был депутатом второго и третьего созывов Законодательного собрания Пермской области (впоследствии — Пермского края) в 1997—2001 и 2001—2006 годах. Параллельно с 1999-го по 2007-й занимал пост первого секретаря регионального отделения «Единой России».

В 2016—2017 годах работал вице-премьером в правительстве Пермского края. В феврале 2017-го был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края, но в сентябре того же года ушёл в отставку.

По состоянию на октябрь 2021 года Рыбакин владел долями компаний «Софт М», «Глобал Телеком Ко» и «Русфинанс-проект», расположенных в Перми, Самаре и Москве соответственно.

Семья 
Женат, сын и дочь.

Примечания 

Предприниматели России
Члены «Единой России»
Персоналии:Пермский край